Тусанта́н () — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас, с административным центром в одноимённом посёлке. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tuzantán с языка науатль можно перевести как — место гоферов.

Площадь муниципалитета равна , что составляет 0,2 % от площади штата, а наиболее высоко расположенное поселение Сан-Кристобаль, находится на высоте 1310 метров.

Он граничит с другими муниципалитетами Чьяпаса: на севере с Мотосинтлой, на востоке с Тапачулой, на юге с Уэуэтаном, и на западе с Уистлой.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 10 февраля 1942 года, по данным 2020 года в его состав входит 115 населённых пунктов, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
По статистическим данным 2000 года, работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях:
 сельское хозяйство и животноводство — 54,2 %;
 промышленность и строительство — 12,4 %;
 торговля, сферы услуг и туризма — 31,5 %;
 безработные — 1,9 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2020 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 99,2 %;
 водоснабжение: 63,6 %;
 водоотведение: 95,5 %.

Туризм 
Основные достопримечательности: перекаты и пороги на реки Уистла, около Нуэва-Теночтитлана; гроты около Вилья-Идальго.

Источники

Ссылки

См. также 
 Муниципалитеты Чьяпаса
 Портал:Мексика

Муниципалитеты Чьяпаса